Dobri Do je lahko:
 Dobri Do, Ivanjica (Srbija)
 Dobri Do, Kuršumlija (Srbija)
 Dobri Do, Pirot (Srbija)
 Dobri Do, Smederevo (Srbija)